Aigen peut faire référence à :
 Aigen im Ennstal, une commune autrichienne du district de Liezen, en Styrie ;
 Aigen im Mühlkreis, un ancien bourg autrichien du district de Rohrbach, en Haute-Autriche, partie du bourg d'Aigen-Schlägl ;
 , un arrondissement de la ville de Salzbourg.